Монеты Ногайского улуса начали чеканится Беклярбеком Ногаем в первой половине 70-х годов XIII века в городах Сакча, Ак-Кермани, Солхати и Тирновском царстве.

После его смерти в 1300 году чеканились монеты его сыном Чаком, позже джучидами Токтою и Узбек-ханом. Чеканились серебряные Дырхамы (з 1310 данги) и медные пули (фуллары, или фоллары). Также чеканились медные монеты в генуэзких колониях. Последние монеты датованые 1316 (1320) годом и чеканились во время Узбек-хана.

Монеты исторических государств